Пршимда (, ) — город на западе Чешской Республики, в районе Тахов Пльзенского края.

История 
Первые письменные упоминания относятся к 1126 году. Недалеко от города находятся развалины каменного замка, представителя ранней романской архитектуры, который был построен в 1121 году, во времена правления Владислава I.

География 
Расположен к югу от города Тахов, в 10 км от границы с Германией, на высоте 593 м над уровнем моря.

Население

Города-побратимы

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города 

Города Пльзенского края